FC Belșina Bobruisk este o echipă de fotbal din Bobruisk, Belarus.

Titluri 
 Liga RSS Belarus
 1978, 1987
 Vîsșaia Liga
 2001
 Cupa Belarusului: 3
 1997, 1999, 2001

Statistici în ligă și cupă 

 1 Incluzând play-off-ul cu Dinamo-2 Minsk pentru prima și singura poziție de promovare; ambele echipe au terminat la egalitate de puncte.
 2 Play-offul din 1996 cu Kamunalnik Pinsk.
 3, 4 penalizare cu 3 puncte pentru neachitarea unui transfer.

Legături externe 
 Site oficial
 Pagina echipei pe site-ul UEFA

B
B